Mesterholdenes Europa Cup finale 1980 var en fodboldkamp der blev spillet den 28. maj 1980. Kampen blev spillet foran 51.000 tilskuere på Santiago Bernabéu i den spanske hovedstad Madrid, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1979-80. De deltagende hold var engelske Nottingham Forest og vesttyske Hamburger SV. Det var kulminationen på den 25. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var fjerde år i træk at et engelsk hold var i finalen, og fjerde år i træk at de vandt.

Det var anden gang i træk, og anden gang i alt, at Nottingham var nået frem til finalen. Årets før havde de vundet over Malmö FF i finalen. Det var Hamburger SVs første finale i denne turnering. 

John Robertson sørgede for kampen eneste mål, da han efter tyve minutters spil i 1. halvleg bragte englænderne foran 1-0. Dette var Nottinghams anden sejr i træk, og de blev også det første hold som havde vundet flere europæiske titler, end nationale mesterskaber. 

Kampen blev ledet af den portugisiske dommer António Garrido.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1979/80  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1980
finale 1980
Nottingham Forest F.C.
Hamburger SV
Fodbold i 1980
Sport i Madrid